Плешоју има више значења:

 Плешоју (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Плешоју (Николаје Балческу), насеље у округу Валча у Румунији
 Плешоју (Ливези), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Плешоју (Олт), општина у округу Олт у Румунији